Дерев'яний млин — пам'ятка культурної спадщини, розташований на річці Бережанка у селі Савинці Тростянецької громади Вінницької області. Точна дата заснування невідома, приблизно XVIII—ХІХ ст.

Галерея

Посилання 
 Нормандський млин заховався на Вінниччині  // vlasno.info
 Савинці  // Andy Travel Club

Водяні млини України
Тростянецький район (Вінницька область)
Пам'ятки України